Жюль Оливье́ Кунде́ (; ) — французский футболист, защитник испанского футбольного клуба «Барселона» и сборной Франции.

Карьера

Клубная 
Воспитанник французского клуба «Бордо». Играл за вторую команду клуба в 4-м и 5-м дивизионах.

За взрослую команду дебютировал 7 января 2018 года в матче 1-го раунда Кубка Франции против «». В чемпионате Франции первый матч сыграл 13 января против «Труа», в рамках 20-го тура. Всего в сезоне 2017/18 сыграл 18 матчей и забил 2 гола в чемпионате. В сезоне 2018/19 сыграл 37 матчей в чемпионате.

Летом 2019 года перешёл в испанскую «Севилью».

В июле 2022 года перешёл в «Барселону» за 50 миллионов евро, подписав контракт до 2027 года с отступными в размере 1 миллиарда евро. Пропустил первый матч Ла Лиги 13 августа 2022 года против «Райо Вальекано» из-за невозможности клуба зарегистрировать игрока. Позже было сообщено, что для регистрации футболиста каталонскому клубу необходимо высвободить 20 миллионов евро. По информации Cadena SER в контракте игрока имеется пункт, что если он не будет зарегистрирован до конца летнего трансферного окна, то футболист имеет право бесплатно покинуть клуб. По информации The Athletic 26 августа 2022 года каталонский клуб смог зарегистрировать игрока. Дебютировал за «Барселону» 28 августа 2022 года в матче против «Реал Вальядолид».

В сборной 
Дебютировал за основную сборную Франции 2 июня 2021 года в товарищеском матче против команды Уэльса.

Статистика

Клубная 
по состоянию на 22 мая 2022 года

Выступления за сборную 

Итого: 18 игр / 0 голов; 13 побед, 2 ничьи, 3 поражения.

Достижения 
«Севилья»
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2019/20

«Барселона»
 Обладатель Суперкубка Испании: 2022/23

Сборная Франции
 Победитель Лиги наций УЕФА: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Севильи»

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Барселона»